{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75201) - || 1999 VC178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75202) - || 1999 VV178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75203) - || 1999 VL183 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75204) - || 1999 VC184 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75205) - || 1999 VQ184 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75206) - || 1999 VY184 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75207) - || 1999 VR188 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75208) - || 1999 VE191 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75209) - || 1999 VM192 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75210) - || 1999 VP192 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75211) - || 1999 VD193 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75212) - || 1999 VK201 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75213) - || 1999 VD202 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75214) - || 1999 VF202 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75215) - || 1999 VG212 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75216) - || 1999 VV213 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75217) - || 1999 VJ215 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75218) - || 1999 VL216 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75219) - || 1999 VV219 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75220) - || 1999 VL220 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75221) - || 1999 VN222 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75222) - || 1999 VO223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75223) Wupatki || 1999 WP1 || 28 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (75224) - || 1999 WC3 || 27 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75225) Corradoaugias || 1999 WD3 || 27 november 1999 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (75226) - || 1999 WF3 || 19 november 1999 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (75227) - || 1999 WT3 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75228) - || 1999 WB4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75229) - || 1999 WV4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75230) - || 1999 WX4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75231) - || 1999 WZ4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75232) - || 1999 WK6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75233) - || 1999 WE7 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75234) - || 1999 WO7 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75235) - || 1999 WX7 || 29 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75236) - || 1999 WB8 || 28 november 1999 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (75237) - || 1999 WK8 || 29 november 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| (75238) - || 1999 WC9 || 29 november 1999 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (75239) - || 1999 WZ9 || 30 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75240) - || 1999 WH11 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75241) - || 1999 WL11 || 29 november 1999 || Nachi-Katsuura || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (75242) - || 1999 WP11 || 29 november 1999 || Nachi-Katsuura | H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (75243) - || 1999 WV11 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75244) - || 1999 WO12 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75245) - || 1999 WH18 || 29 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75246) - || 1999 WJ19 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75247) - || 1999 XJ || 1 december 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (75248) - || 1999 XX || 2 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75249) - || 1999 XU1 || 3 december 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| (75250) - || 1999 XH3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75251) - || 1999 XN3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75252) - || 1999 XS3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75253) - || 1999 XY3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75254) - || 1999 XC4 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75255) - || 1999 XD6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75256) - || 1999 XW6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75257) - || 1999 XX6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75258) - || 1999 XE8 || 3 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75259) - || 1999 XG9 || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75260) - || 1999 XO10 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75261) - || 1999 XB11 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75262) - || 1999 XF11 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75263) - || 1999 XO11 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75264) - || 1999 XG12 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75265) - || 1999 XE13 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75266) - || 1999 XG13 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75267) - || 1999 XJ13 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75268) - || 1999 XN15 || 5 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75269) - || 1999 XU15 || 6 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75270) - || 1999 XB16 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75271) - || 1999 XE16 || 7 december 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (75272) - || 1999 XG16 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75273) - || 1999 XC18 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75274) - || 1999 XK18 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75275) - || 1999 XG19 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75276) - || 1999 XK19 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75277) - || 1999 XN19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75278) - || 1999 XQ19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75279) - || 1999 XX19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75280) - || 1999 XZ20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75281) - || 1999 XF22 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75282) - || 1999 XG22 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75283) - || 1999 XH23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75284) - || 1999 XV24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75285) - || 1999 XY24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75286) - || 1999 XZ24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75287) - || 1999 XD25 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75288) - || 1999 XL26 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75289) - || 1999 XM26 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75290) - || 1999 XY27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75291) - || 1999 XD28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75292) - || 1999 XE28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75293) - || 1999 XQ28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75294) - || 1999 XU28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75295) - || 1999 XH30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75296) - || 1999 XS30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75297) - || 1999 XY32 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75298) - || 1999 XF33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75299) - || 1999 XM33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75300) - || 1999 XJ34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten